

Patronymes 

 Charles de Rouvroy de Saint-Simon (1601-1690), frère aîné de Claude ;
 Claude de Rouvroy de Saint-Simon (1607-1693), favori de Louis XIII,  du nom  ;
 Louis de Rouvroy de Saint-Simon (1675-1755), fils de Claude,  du nom, mémorialiste ;
 Claude Charles de Rouvroy de Saint Simon (1695-1760), évêque de Noyon, puis de Metz ;
 Charles-François de Rouvroy de Saint Simon (1727-1794), évêque et comte d'Agde ;
 Marie-Christine-Chrétienne de Rouvroy de Saint-Simon (1728-1774), petite-fille de Louis, comtesse de Valentinois ;
 Antoine-Charles de Saint-Simon (1734-1785), officier de marine ;
 Claude-Anne de Rouvroy de Saint Simon (1743-1819), général et homme politique ;
 Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825), philosophe français, fondateur du saint-simonisme ;
 Henri-Jean-Victor de Rouvroy de Saint-Simon (1782-1865), général et homme politique, neveu de Claude-Anne ;

Toponymes

Saint-Simon, municipalité de paroisse du Nouveau-Brunswick,
 Saint-Simon, municipalité du Québec (Les Maskoutains),
 Saint-Simon-les-Mines, municipalité du Québec ;
 Saint-Simon-de-Rimouski, municipalité de paroisse du Québec (Les Basques),

Saint-Simon, commune française de l'Aisne,
 Saint-Simon, commune française du Cantal,
 Saint-Simon, commune française de la Charente,
 Saint-Simon, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Pé-Saint-Simon,
 Saint-Simon, commune française du Lot,
 Saint-Simon-de-Bordes, commune française de la Charente-Maritime,
 Saint-Simon-de-Pellouaille, commune française de la Charente-Maritime,
 Saint-Simon, quartier de Toulouse.

Autres 
 Duché de Saint-Simon, duché-pairie érigé au bénéfice de Claude de Rouvroy de Saint-Simon.
 Éditions Saint-Simon, maison d'édition parisienne.
 Fondation Saint-Simon, cercle de réflexion libéral français.
 Maison de Rouvroy de Saint Simon, originaire de Picardie.
 Mémoires de Saint-Simon, œuvre de Louis de Rouvroy de Saint-Simon décrivant la vie de la Cour de Louis XIV et de la Régence.
 St Simon Zelotes, église à Londres.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France